Бе́ндер:

Фамилия 
 Бендер, Август (1909—2005) — штурмбаннфюрер СС и врач концлагеря Бухенвальд.
 Бендер, Валентина (1884—1947) — бельгийский скульптор.
 Бендер, Вильгельм (1845—1901) — немецкий философ и теолог, профессор Боннского университета.
 Бендер, Джек (род. 1949) — американский режиссёр, актёр, продюсер и сценарист.
 Бендер, Джошуа, (род. 1975) — американский маунтинбайкер, рекордсмен мира по высоте прыжка с обрыва на велосипеде.
 Бендер, Драган, (род. 1997) — хорватский баскетболист.
  (1806—1869) — германский педагог-реформатор.
 Бендер, Ларс (род. 1989) — немецкий футболист клуба «Байер Леверкузен».
 Бендер, Лоренс (род. 1957) — американский кинопродюсер.
 Бендер, Манфред (род. 1966) — немецкий футболист, тренер.
 Бендер, Морис (1905—1983) — американский невролог, психиатр и нейрофизиолог.
 Бендер, Пауль (1906—1985) — немецкий политик, шахматист и шахматный функционер.
 Бендер, Свен (род. 1989) — немецкий футболист клуба «Боруссия Дортмунд».
 Бендер, Стив (1946—2006) — немецкий певец.
 Бендер, Филипп (род. 1942) — французский дирижёр и флейтист.

Персонажи 
 Остап Бендер — главный персонаж романов «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок», а также одноимённых фильмов.
 Бендер (Футурама) (от  — сгибальщик) — робот, один из главных персонажей мультсериала «Футурама».

Фильмы 
 Бендеры () — эпизод телесериала «Сверхъестественное».
 «Бендер: Начало» — фильм об Остапе Бендере с Сергеем Безруковым в главной роли (Россия, 2021).

Топонимы 
 Бенде́р () — молдавское название города Бендеры.

Примечания